auto van Audi
 Audi R8, sportwagen van Audi
 Audi R8 (raceauto), Le Mans-raceauto van Audi
 een verkeersweg
 R8 (België), de ringweg rond Kortrijk
 R-8 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 Hessischer Radfernweg R8, fietsroute in Duitsland
 R8 (rapper), Belgische naam (echte naam Yahya Affane)